Komm auf meine Insel – trzeci album muzyczny niemieckiej grupy Die Flippers z roku 1973.

Lista utworów 

Albumy Die Flippers
Albumy muzyczne wydane w roku 1973